Simović ist der Familienname folgender Personen: 

 Dušan Simović (1882–1962), jugoslawischer General
 Miloš Simović (* 1979), serbischer Krimineller
 Nebojša Simović (* 1993), montenegrinischer Handballspieler
 Robin Simović (* 1991), schwedischer Fußballspieler
 Slobodan Simović (* 1989), serbischer Fußballspieler
 Tomislav Simović (1931–2014), jugoslawischer Filmkomponist
 Vladimir Simović (* 1973), deutscher Sachbuchautor und Blogger
 Zoran Simović (* 1954), jugoslawischer Fußballspieler